E48 può riferirsi a:

Codici 
E48, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E48, da Schweinfurt a Praga

Altro 
HMS E48, sommergibile della classe E della Royal Navy